A edição da Taça de Portugal de Basquetebol referente à época de 2009/2010 decorreu entre 3 de Outubro de 2009 - 1ª Eliminatória - e 7 de Março de 2010, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão do Entroncamento, O Futebol Clube do Porto conquistou à sua 12ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol 2009/2010

8 Avos de Final

A Partir dos quartos de final todos os jogos foram disputados no Pavilhão do Entroncamento

1/16 de Final

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências 

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2759&layout=resultados

<noinclude>

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino